Lasnier ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Lasnier (* 1922), französischer Maler
 Rina Lasnier (1915–1997), kanadische Dichterin

Siehe auch:
 Lanier